Дмитрий Солопов:
 Солопов, Дмитрий Андреевич (род. 1976) — российский медиаменеджер, президент рекламного синдиката «Идальго», руководитель ряда радиостанций.
 Солопов, Дмитрий Сергеевич (1929—2007) — главный архитектор ООО «Товарищество театральных архитекторов» (Москва), народный архитектор России (2004)
 Примечания